Јаутепек има више значења:

 Јаутепек (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јаутепек (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јаутепек (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јаутепек (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Јаутепек (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику